Bara kan syfta på:

Bara (djur) – ett insektssläkte

Personer
Jules Bara (1835–1900, belgisk jurist och politiker

Geografi

Sverige 

Bara – en tätort i Svedala kommun 
Bara socken, Skåne – en socken i Skåne
Bara härad – ett härad i Skåne
Bara församling, Lunds stift – en tidigare församling i Lunds stift – 2002
Bara kyrka – en kyrka i Bara kyrkby Skåne
Bara kyrkby – en by 
Bara kontrakt – ett tidigare kontrakt i Lunds stift inom Svenska kyrkan
Bara landskommun – en tidigare kommun i Malmöhus län 1863–1976
Bara kommun – en tidigare kommun i Malmöhus län 1863–1976
 Bara distrikt – ett distrikt i Svedala kommun och Skåne län 2016–
Torna och Bara domsagas tingslag – ett tingslag mellan 1900 och 1971
Bara socken, Gotland – en tidigare socken i Gotland 
Bara församling, Visby stift – en tidigare församling i Visby stift –1884
Hörsne med Bara församling – en tidigare församling i Visby stift –2006
Bara landskommun, Gotland – en tidigare kommun i Gotlands län 1863–1883
Hörsne med Bara landskommun – en tidigare kommun i Gotlands län 1883–1951
Hörsne med Bara socken – en socken i Gotland
 Hörsne-Bara distrikt – ett distrikt i Gotlands kommun och Gotlands län 2016–

Syrien

Bara, Syrien, en by och ett fornminne i Syrien